

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale Under-21 inglese ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011, giocando contro l'Argentina, il Messico e la Nigeria.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Sheffield United: 2016-2017

Collegamenti esterni

Calciatori inglesi